Иван Коровин:
 Коровин, Иван Евдокимович (1903—1969) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Коровин, Иван Иванович — русский мореход XVIII века.
 Коровин, Иван Михайлович (1868—1927) — предприниматель.
 Коровин, Иван Павлович (1843—1908) — почётный лейб-педиатр Двора ЕИВ.
 Коровин, Иван Петрович (1865—1927) — учёный-патологоанатом.